Ramnagar (Gujranwala), moderna Rasulnagar, a la riba del Chenab al Panjab, districte de Gujranwala, al Pakistan
 Ramnagar (Barabanki), Uttar Pradesh districte de Barabanki (Índia)
 Ramnagar (Varanasi), Uttar Pradesh districte de Varanasi (Índia)
 Ramnagar (Bareilly), Uttar Pradesh districte de Bareilly (Índia)
 Ramanagar o Ramnagara a Karnataka (Índia)
 Ramnagar (Hyderabad), suburbi d'Hyderabad, a Andhra Pradesh, regió de Telangana (Índia)
 Ramnagar (Mandla) al districte de Mandla a Madhya Pradesh (Índia)
 Ramnagar (Satna) al districte de Satna a Madhya Pradesh (Índia)
 Ramnagar (Bihar) al districte de Paschim Champaran (Índia)